Rieu ist der Familienname folgender Personen:

 André Rieu (* 1949), niederländischer Violinist, Orchesterleiter, Arrangeur und Musikproduzent
 Nicole Rieu (* 1949), französische Pop- und Chanson-Sängerin
und der Künstlername von:
 Mademoiselle Du Rieu (1648–1737), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Rieux
 Durieu